Gándaro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ribes alpinum; o
 el nombre común de la planta Ribes rubrum.